Echinophora exoacantha är en flockblommig växtart som beskrevs av David Nathaniel Friedrich Dietrich. Echinophora exoacantha ingår i släktet Echinophora och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
exoacantha